SN может означать:
 Sn — обозначение олова
 SN — код ISO 3166-1 для Сенегала
 .sn — интернет-домен Сенегала
 SN — subscriber number, см. MSISDN